Die Internazionali d’Italia 2006 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Rom. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 13. bis 21. Mai 2006 statt.

Im Einzel gewann Martina Hingis gegen Dinara Safina mit 6:2, 7:5. Im Doppel gewann die Paarung Daniela Hantuchová / Ai Sugiyama mit 3:6, 6:3 und 6:1 gegen Květa Peschke / Francesca Schiavone.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Rom